Book of Shadows II — второй сольный студийный альбом американского музыканта Закка Уайлда. Альбом был выпущен 8 апреля 2016 года на лейбле .

Список композиций

Участники записи 
 Закк Уайлд — вокал, гитара, фортепиано, орган Хаммонда
 Джон Десервио — бас-гитара
 Джефф Фабб — ударные

Позиции в чартах

Примечания 

Рок-альбомы
Альбомы 2016 года
Альбомы фолк-рока